Coxcomb Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Coxcomb Hill (Arizona)	
 Coxcomb Hill (Oregon)